Дми́трий Вале́рьевич Шуми́лов (род. 26 апреля 1962) — советский и российский музыкант, участник группы «Вежливый отказ», бас-гитарист, актёр кино, композитор.

Биография 
Родился 26 апреля 1962 года. Играет также в различных авангардных проектах: в том числе, в американо-европейском «Оркестре Взволнованных Струн». Снялся в роли негра Вити в популярном фильме Сергея Соловьёва «Асса»; подготовил эстрадную программу собственных песен. Окончив по классу вокала училище при московской консерватории, исполнил ряд вокальных и клавишных партий в первых двух альбомах. Работает композитором рекламных роликов.

Фильмография 
 1986 — «Курьер» — эпизод
 1987 — «Асса» — негр Витя
 1988 — «Фонтан» — в эпизодах (нет в титрах)
 1993 — «Два капитана 2» — в эпизоде (нет в титрах)
 1997 — «Бесноватые» — эпизод
 2003 — «Бандитский Петербург-4» — арестант (7-я серия)

Дискография

Вежливый отказ 
 1986 — «Опера-86» (вокал, бас-гитара)
 1987 — «Пыль на ботинках» (вокал, клавишные)
 1989 — «Вежливый отказ» (клавишные, бас-гитара, аккордеон)
 1990 — «Этнические опыты» (бас-гитара)
 1992 — «И-и раз!..» (бас-гитара)
 1995 — «Вежливый отказ 1985—1995» (бас-гитара, аккордеон)
 1997 — «Коса на камень» (бас-гитара)
 2002 — «Герань» (бас-гитара)
 2010 — «Гуси-Лебеди» (бас-гитара, вокал)
 2017 — «Военные куплеты»

Дмитрий Умецкий 
 1994 — Другой (вокал, клавишные, бас-гитара)

Ссылки 

 Состав группы «Вежливый отказ»
 http://etvnet.com/encyclopedia/d/person/shumilov-2/

Вежливый отказ
Рок-музыканты России
Музыканты авант-прога
Музыканты прогрессивного рока
Бас-гитаристы России